Monika Lövström är en svensk socialdemokrat. Hon var den första kvinnliga ordföranden för det 1990 omstartade Socialdemokratiska studentförbundet, och var ordförande åren 1993-1994 . Lövström studerade statskunskap och Östeuropastudier vid Uppsala universitet.

Lövström arbetade som politiskt sakkunnig inom socialdemokratiska regeringar 1997-2006, bland annat hos miljöminister Lena Sommestad.

Källor 

Svenska socialdemokrater
Alumner från Uppsala universitet
Kvinnor
Födelseår saknas
Levande personer